

Toponyme 

 Pétra est une ancienne cité située en Jordanie
 Pétra est une ancienne cité de Géorgie
 Petra est une municipalité des îles Baléares
  une ville de Chypre
 Pétra tou Romioú, une localité de Chypre
 , une commune grecque sur l'île de Lesbos
 une commune grecque dans le nome de Piérie
 Pétra, une commune grecque d’Épire
 , une ville située dans l'état du Kentucky, aux États-Unis

Anthroponyme

Patronyme 

 Astérios de Pétra, converti de l'arianisme
 Jenny Petra (1934-2011), chanteuse allemande de schlager
 Kallinikos de Petra, rhéteur grec
 Muhammad Faris Petra (1969-), sultan de l'État de Kelantan en Malaisie
 Polémon de Pétra, vainqueur olympique
 Vincenzo Petra (1662-1747), cardinal italien
 Yahya Petra (1917-1979), sultan de l'État de Kelantan et roi de Malaisie
 Yvon Petra (1916-1984), joueur de tennis français

Prénom 
Petra est un prénom féminin porté notamment par :
 Petra Burka (1946-), patineuse artistique canadienne
 Petra Jauch-Delhees (1964-), joueuse de tennis suisse
 Petra Kelly (1947-1992), personnalité politique allemande
 Petra Němcová (1979-), mannequin tchèque
  (1980-), joueuse de tennis slovène
 Petra, coloriste de bande dessinée

Animaux 
 Petra est un cygne noir qui a fait les manchettes des médias allemands entre 2006 et 2008 après s’être épris d’un pédalo adoptant la forme de l'un de ses congénères
 Petra (†1973), chat du 10 Downing Street
 Petracola, genre de sauriens

Autres 
 Abbaye Saint-Ange de Pétra, ancienne abbaye cistercienne à Constantinople.
 Aéroport Sultan Ismail Petra, aéroport dans l'État du Kelantan en Malaisie.
 Bedu de Petra et Wadi Rum, Bédouins vivant dans la région de Pétra.
 Collection de pierres et de minéraux de Petra, musée minéralogique et botanique en Islande.
 Forum de Pétra, forum organisé dans la ville antique de Pétra.
 Gestion de l'eau à Pétra, système hydraulique de l'ancien royaume nabatéen.
 Les Larmes amères de Petra von Kant, film allemand de Rainer Werner Fassbinder.
 Métropole de Pétra et Cherronissos, un évêché de l'Église de Crète.
 Petra est un film de Jaime Rosales sorti en 2018.
 Petra est un groupe de rock chrétien.
  (Positron-Elektron-Tandem-Ring-Anlage) est un accélérateur de particules présent au centre de recherche DESY.
 Petra est la mascotte des Jeux paralympiques de Barcelone 1992.
 , sculpture de 
 , banque jordanienne.
 Petrache Poenaru, station de métro roumaine.
 Petra Diamonds, Ltd à Jersey.
 , fabricant allemand de petits appareils électroménagers.
 , une école dans la ville de Bulawayo au Zimbabwe.
 (3492) Petra-Pepi, astéroïde.
 Petra Airlines, compagnie aérienne basée à Amman en Jordanie.
 Petrálona, station du métro d'Athènes.
 Petrarca Rugby Padoue, club de rugby à XV basé à Padoue.
 Prix Petra Kelly, prix décerné par la Fondation Heinrich Böll
 Tempête Petra, tempête survenue en 2014.
 Université de Petra, université située à Amman en Jordanie.
 Petra Ralle; Attaque des Titans  ;
 Petra'', série télévisée italienne.